Carlo Bazzi – artista italiano
Carlo Bazzi – militare italiano